Banerjee est un patronyme porté notamment par :

 Abhijit Banerjee (né en 1961), économiste américain et Prix Nobel d'économie en 2019 ;
 Chitra Banerjee Divakaruni (née en 1956), écrivaine et une poétesse indienne ;
 Dibakar Banerjee (né en 1969), réalisateur et scénariste indien ;
 Kanu Banerjee (1905-1985), acteur de cinéma bengali ;
Mamata Banerjee (née en 1955), femme politique indienne ;
 Nikhil Banerjee (1931-1986) joueur de sitar bengali;
 Pradip Kumar Banerjee (936-2020), footballeur et entraîneur indien ;
 Rina Banerjee (née en 1963), artiste plasticienne contemporaine ;
 Sarnath Banerjee (né en 1972), dessinateur et scénariste de bande dessinée indien ;
 Somen Banerjee (1946-1994), entrepreneur indo-américain cofondateur de Chippendales ;
 Sushmita Banerjee (morte en 2013), écrivaine indienne ;
 Victor Banerjee (né en 1946), acteur et réalisateur indien.

Homonymie de patronyme